Такмичење у спусту у женској конкуренцији на Светском првенству у Вал д'Изеру требало да буде одржано у недељу 8. фебруара али је због снежне мећаве померена и одржана у понедељак 9. фебруара између слалома и спуста у оквиру мушке суперкомбинације у 13,00 -{h}- на стази „Рон-Алп“.

Пријављено је 37 скијашица, од којих је њих 32 остварило пласман, a 5 није завршило трку.

Карактеристике стазе:
 Дужина стазе:2.227 м 
 Старт: 2.536 м 
 Циљ: 1.845 м 
 Висинска разлика 691 м 
 Температура: -5 °C старт, -3 °C циљ

Види још 
 Светско првенство у алпском скијању 2009.

Спољашње везе 
 FIS-ski.com - званични резултати
 Ski Racing.com - Worlds: Vonn wins her second gold medal - 09-Feb-2009

Светско првенство у алпском скијању 2009.